Armatura (lat. výzbroj) může mít následující významy:

 armatura (stroje) – přídavná zařízení ke strojům, přístrojům, technickému zařízení
 armatura (potrubí) – pomocné prvky potrubí (kromě trubek), kolena, ventily, kohouty atd. 
 armatura (baterie) – z pomocných prvků potrubí se název přenesl i na vodovodní baterie (kohoutky) 
 armatura (počítačová grafika) – počítačový pojem označující kostru, podél které je utvořen zbytek postavy

 Armatura (výztuž) – označení pro výztuž ve stavebnictví a restaurování:
 betonářská výztuž – armatura železobetonových stavebních prvků
 nárožní armatura – zpevněná nároží historických staveb vyzděných z velkých opracovaných kvádrů, někdy iluzivně napodobovaná
 armatura (restaurování) – při restaurování architektury a soch drátěná výztuha správky z umělého kamene